Число може да се отнася за:
 Число, математически обект
 Число (граматика), граматична категория
 Октаново число, мярка за детонационна устойчивост на автомобилните бензини.

Числа може да се отнася за:
 Числа (Библия), четвъртата книга от Библията